14-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2005 році. Титул чемпіона Росії вдруге здобув футбольний клуб ЦСКА.

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. З клубу Терек було знято 6 очок через невчасну виплату коштів за трансфер.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2005 у Росії
Росія